Miejscowości w USA:
 Pleasant Valley – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
 Pleasant Valley – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clay
 Pleasant Valley – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Pleasant Valley – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Pleasant Valley – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Wichita
 Pleasant Valley – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
 Pleasant Valley – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Pleasant Valley – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
Gminy w USA:
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jo Daviess
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Carroll
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wilson
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Aurora
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Gregory
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Marshall
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
 Pleasant Valley (ang. Pleasant Valley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix